Исидор или Исидорос, Изидор (, Isidorus, Isidoros Isidor = „подарък от Изида“ (Isis) е мъжко име, произлизащо от Изида (Isis). Може да се отнася за:

 Исидор Харакски, гръцки географ от 1 век
 Исидор Пелусиотски (360-431/451), теолог и писател от Египет
 Флавий Антемий Исидор, римски консул 436 г.
 Исидор от Милет Стари (442–537), архитект на Света София в Константинопол
 Исидор Млади, архитект 558-563 г. в Константинопол, племенник на Исидор от Милет
 Исидор Севилски (560–636), епископ на Севиля
 Исидор I Солунски, гръцки епископ на Солун 1401 г.
 Исидор Глава (1342 – 1396), гръцки духовник и светец
 Исидор Киевски (* 1380/1390 в Солун, † 27 април 1463 в Рим), 1437 г. гръцки епископ на Киев и Русия
 Исидор Сидеров (1885 – ?), гръцки андартски деец
 Исидор (лунен кратер), наречен на Исидор Севилски
 Лъжеисидорови декреталии (Псевдоисидор), сборник от църковни документи от 9 век

Други:
 Света Исидора, от Египет 4 век